Атенрай:

 Атенрай — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Атенрай — узловая станция в графстве Голуэй, Республика Ирландия.
 Замок Атенрай — средневековый замок в одноимённом ирландском городе в графстве Голуэй.